Hiroshima se poate referi la:

 Prefectura Hiroshima, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Hiroshima, o localitate în Japonia, capitala prefecturii Hiroshima.

 Film
 1952 Copiii din Hiroshima (原爆の子 / Genbaku no ko / Copiii bombei atomice) – film japonez, regia Kaneto Shindō;
 1953 Hiroshima (ひろしま / Hiroshima) – film japonez, regia Hideo Sekigawa;
 1959 Hiroshima, dragostea mea (Hiroshima mon amour) – film francez, regia Alain Resnais;

 Alte
 Asteroidul 2247 Hiroshima, un corp ceresc numit după municipiul Hiroshima.